Turma da Mônica em: Quadro a Quadro é o filme brasileiro da Turma da Mônica de 1996, produzido pelo Mauricio de Sousa Produções e distribuído em VHS pela Estrela Vídeo.

Episódios 
Algo Verde, Mole e Pegajoso - Mônica sem querer acaba sentando em alguma coisa mole e pegajosa da cor verde. Com repulso de saber o que é, ela se recusa a levantar.

Tá Morto... Ou não tá? - Enquanto brincava de Bang-Bang com Cebolinha e Xaveco, Cascão é atingido, sendo declarado morto. Porém, ele não acaba aceitando o fato de ter morrido e planeja vingança.

Branca de Fome e os Sete Anões (Baseada pela Branca de Neve) - A princesa Magali, sendo comilona como ela é, acaba com todo o estoque de comida do reino. A rainha má toma providências, prendendo-a na torre do castelo sendo que depois ela é expulsa. Magali encontra refúgio em uma casinha habitada por sete anõezinhos.

Game ao Vivo - Zeca, o primo do Chico Bento, foi visitar a roça. Lá, ele demonstra o quão é fã de games, mostrando tudo pro Chico sobre o que ele sabe. Já o caipira, mostra pro primo que é possível ter um dia de ação não só nas telinhas dos videogames.

Filmografia da Turma da Mônica
Filmes em língua portuguesa
Filmes de animação do Brasil
Filmes do Brasil de 1996